Beneden ist der Name von

 Édouard van Beneden (1846–1910), belgischer Cytologe, Sohn von Pierre-Joseph van Beneden 
 Pierre-Joseph van Beneden (1809–1894) belgischer Parasitologe und Paläontologe